Задача о 100 узниках может означать:
 Задача о 100 узниках и 100 ящиках
 Задача о 100 узниках и лампочке